Список кантри-альбомов № 1 в США в 2006 году (Top Country Albums 2006) — это список кантри-альбомов, которые занимали первые места в США в 2006 году по итогам еженедельных хит-парадов журнала Billboard.

История 
Дольше всех на первом месте пробыли альбом Some Hearts певицы Кэрри Андервуд (14 недель № 1) и альбом Me and My Gang группы Rascal Flatts (13 недель № 1). Кроме того, альбом Some Hearts был признан Academy of Country Music Лучшим кантри-альбомом года (Album of the Year).
 Альбом «Songs of Inspiration» стал 11-м чарттоппером в для группы Alabama в Top Country Albums.

Примечания

Литература 
 Whitburn, Joel. «The Billboard Book of Top 40 Country Hits», 2nd ed. Billboard Publications, 2006. (ISBN 0-8230-8291-1)
 Roland, Tom. «The Billboard Book of Number One Country Hits», Billboard Books, Watson-Guptill Publications, New York, 1991. (ISBN 0-82-307553-2)

Ссылки 
 Top Country Albums на сайте www.billboard.com

Списки кантри-альбомов Billboard
Чарты Billboard 2006 года
Списки альбомов № 1 2006 года
2006 год в музыке США